Career (filme de 1929), produção muda
 Career (filme de 1939), com Anne Shirley e Edward Ellis
 Career (filme de 1959), com Dean Martin e Shirley MacLaine
 Careers (filme de 1929), drama mudo de 1929
 Careers (álbum), da dupla Beverly